Chmara ist der Familienname folgender Personen:

 Gregori Chmara (1878–1970), ukrainischstämmiger Schauspieler
 Mirosław Chmara (* 1964), polnischer Leichtathlet
 Mychajlo Draj-Chmara (1889–1939), ukrainischer Poet und Linguist
 Sebastian Chmara (* 1971), polnischer Leichtathlet
 Stepan Chmara (* 1937), sowjetischer Dissident und ukrainischer Politiker